Louga peut désigner différents toponymes.

Burkina Faso 
 Louga, localité située dans le département de Kelbo.

Russie 
 Louga, ville de l'oblast de Léningrad. 
 Louga, fleuve russe. 
 Oust-Louga, port situé à l'embouchure de la Louga.

Sénégal 
 Louga, ville du Sénégal.
 Louga, l'un des trois départements de la région de Louga au Sénégal nommé d'après la ville.
 Louga, l'une des quatorze régions du Sénégal nommée d'après la ville.

Ukraine  
 Louha, rivière d'Ukraine. 

Homonymie de toponyme